Зелёный Листок:

 «Зелёный Листок» («Але Ярок») — израильское движение против уголовного преследования выращивания и употребления конопли.
 Зелёный Листок — посёлок в Севском районе Брянской области.